Eikværing – abitanti di Nedre Eiker
Eikværing – abitanti di Øvre Eiker